875 Нимфе́я () — небольшой, но довольно яркий астероид главного пояса. Открыт 19 мая 1917 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватория Гейдельберг-Кёнигштуль, Германия. Астероид назван в честь стихийных сил, которые согласно древнегреческой мифологии олицетворялись в виде девушек — нимф.

Нимфея не пересекает орбиту Земли, и делает полный оборот вокруг Солнца за 4,08 года.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union.

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Семейство Марии
Названия астероидов из древнегреческой мифологии